Bright kan syfta på följande:

 Bright (film), amerikansk film från 2017

Geografi

Australien 

 Bright, Victoria, ort, Alpine Shire,

USA 

 Bright, Indiana, ort, Dearborn County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar